Перша сіяна Мартіна Навратілова успішно захистила свій титул, вигравши його вшосте підряд, у фіналі перемігши Штеффі Граф з рахунком 7–5, 6–3.

Сіяні гравчині 

  Мартіна Навратілова (переможниця)
  Штеффі Граф (фінал)
  Кріс Еверт (півфінал)
  Гелена Сукова (чвертьфінал)
  Пем Шрайвер (півфінал)
  Габріела Сабатіні (чвертьфінал)
  Мануела Малєєва-Франьєре (2 коло)
  Клаудія Коде-Кільш (чвертьфінал)
  Беттіна Бюнге (3 коло)
  Лорі Макніл (2 коло)
  Катаріна Ліндквіст (4 коло)
  Венді Тернбулл (2 коло)
  Барбара Поттер (2 коло)
  Катарина Малеєва (1 коло)
  Раффаелла Реджі (4 коло)
  Сільвія Ганіка (4 коло)

Гана Мандлікова була сіяна під четвертим номером, але знялась через травму до початку турніру. Всі початкові сіяні з 5-ї по 16-ту змістились на одну вверх, а 16-ту сіяну додано.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Див. також 
 Суперництво Еверт проти Навратілової

Примітки

Посилання 

Вімблдонський турнір
Вімблдонський турнір